Франц Йон: Йон, Франц фон (1815—1876) — австрийский фельдцейхмейстер.
 Йон, Франц Адольф Луис (1872—1952) — немецкий фотограф и футбольный функционер.